Kinsky, famiglia austriaca e boema
Catalogo Kinsky/Halm, catalogo principale delle opere di Ludwig van Beethoven
Georg Kinsky, musicologo tedesco, coautore del Catalogo Kinsky/Halm

Pagine correlate
Kinski
Antonín Kinský, calciatore ceco
Palazzo Kinsky